Yvette steht für:
 Yvette (Name), ein weiblicher Vorname, abgeleitet vom männlichen Vornamen Yves
 Yvette (Fluss), Fluss in der Region Île-de-France in Frankreich
 Yvette (1884), eine Novelle von Guy de Maupassant
 Yvette (1928), französisches Filmdrama von Alberto Cavalcanti
 Yvette (1938), deutsches Filmdrama von Wolfgang Liebeneiner
 Balkantief Yvette, ein Unwetter im Mai 2014

Yvette ist der Familienname folgender Personen:
 Erin Yvette (* 1992), US-amerikanische Synchronsprecherin